«Остановка на перегоне» () — драма немецкого режиссёра Андреаса Дрезена  года. Премьера фильма состоялась на 64-м Канском кинофестивале, где он вместе с фильмом Ким Ки Дука «Ариранг» выиграл главный приз конкурса «Особый взгляд» .

Сюжет 
Фильм рассказывает о том, как меняется жизнь Франка, обычного семьянина, мужа и отца двоих детей, когда он узнаёт, что у него неоперируемая опухоль мозга и он скоро умрёт.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы Андреаса Дрезена